Schnakenburg ist Ortsname von:
 Komary, Polen (deutscher Name) 
 veraltet Schnackenburg
Schnakenburg ist Bauwerksname:
 siehe Gadenstedtsches Haus, Wernigerode

Siehe auch:
 Schnackenburg (Begriffsklärung)
 Schnakenberg
 Schnackenberg